Rundbild bezeichnet

 ein rundes Gemälde, siehe Tondo
 eine Fotografie, die 360 Grad abdeckt, siehe Panoramabild
 in der Kunst eine perspektivische Darstellung von Landschaften oder Ereignissen auf einer zylindrischen Fläche um 360 Grad, siehe Panorama (Kunst)